Martín Rodríguez puede referirse:
 a Martín Rodríguez (1771-1845), político argentino, 8.º gobernador de Buenos Aires;
 al partido de General Rodríguez, uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 a General Rodríguez, ciudad cabecera de este partido;
 a Martín Rodríguez (tenista) (1969-), tenista argentino;
 a Martín Rodríguez Torrejón (1994-), futbolista chileno;
 a Martín Rodríguez Alba (1970-), futbolista uruguayo;
 a Martín Rodríguez (director de cine) (1967-), director de cine chileno;
 a Martín Rodríguez Custodio (1968-), futbolista peruano;
 a Martín Rodríguez (periodista) periodista y locutor uruguayo;
 a Martín Rodríguez-Gaona (1969-), escritor peruano;
 a Martín Rodríguez Gurruchaga (1985-), rugbista argentino;
 a Cristian Martín Rodríguez (1985-), futbolista uruguayo; o
 a Martín Rodríguez (futbolista argentino) (1998-), futbolista argentino.